Missing, qui signifie « disparu » en anglais, est le titre de plusieurs œuvres.

Cinéma 
 Missing, film américain de James Young sorti en 1918 ;
 Missing ou Porté disparu au Québec, film américain de Costa-Gavras sorti en 1982 ;
 Missing, court métrage australien de Mungo McKay sorti en 2006 ;
 Missing, film hongkongais de Tsui Hark sorti en 2008 ;
 Missing, court métrage canadien d'Anna Sikorski sorti en 2009 ;
 Missing, film américain de 2023.

Télévision 
 Missing : Disparus sans laisser de trace, série télévisée policière américano-canadienne créée en 2003 ;
 Missing, série télévisée britannique diffusée pour la première fois en 2009 ;
 Missing : Au cœur du complot, série télévisée américaine diffusée en 2012 sur ABC ;
 The Missing, série télévisée britannique diffusée pour la première fois en 2014 ;
 Missing série télébisée suédoise diffusée en 2017.

Musique 
 Missing, chanson enregistrée en 1956 par les  ;
 Missing, chanson du duo Everything but the Girl sortie en 1994 ;
 Missing, chanson du groupe Evanescence sortie en 2004.

Littérature 
 Missing, roman de 1990 de la série Fear Street ;
 Missing, série de romans de l'auteure américaine Meg Cabot.

Autres 
 Missing, jeu vidéo éducatif de 1999
 Missing in Action, jeu vidéo d'action de 1998.

Voir aussi 
 Missing in action, équivalent anglais de Disparu au combat.
 Porté disparu
 Portés disparus

Homonymie de titre